

Aeronautica 
 Hirth Motoren – azienda storica tedesca costruttrice di motori aeronautici
 Schempp-Hirth Flugzeugbau – azienda aeronautica tedesca specializzata nella produzione di alianti

Persone 
 Georg Hirth – scrittore, giornalista e editore tedesco, fondatore della rivista culturale Jugend
 Herbert Hirth – calciatore tedesco
 Jean-Joseph Hirth – missionario e vescovo cattolico francese